Sportens Hall of Fame ist eine Ehrengalerie, die herausragenden dänischen Sportlern gewidmet ist. Die dänische Ausgabe einer Hall of Fame wurde 1992 auf Initiative der dänischen Zeitung Ekstra Bladet, des dänischen Sportverbandes (Danmarks Idræts-Forbund, DIF), der staatlichen Organisation für Elitesport, Team Danmark sowie der Betreibergesellschaft des Nationalstadions Parken eingerichtet. Zum Aufbau der Galerie wählten Vertreter dieser vier Gruppierungen 1992 zunächst zehn Ehrenmitglieder aus und erweitern sie heute jedes Jahr um ein neues Mitglied. Seit 2007 befindet sich die Sportens Hall of Fame im Eingangsbereich des Hauses des Sports (Idrættens Hus) in der Gemeinde Brøndby; zuvor war die aus Büsten bestehende Sammlung im Parken untergebracht. 2016 besteht sie aus 31 Mitgliedern.

Mitglieder der Sportens Hall of Fame

Weblinks 
 Sportens Hall of Fame Offizielle Webpräsenz (dänisch)

Einzelnachweise 

Hall of Fame (Sport)
Sport (Brøndby Kommune)